Флаг муниципального образования Изма́лковский муниципальный район Липецкой области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 июля 2004 года решением Измалковского муниципального районного Совета депутатов № 54-рс и 22 сентября 2004 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1529.

Описание 
«Флаг Измалковского района представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3 несущее в центре композицию герба района: чёрную, с белой грудкой, с головой, изображённой спереди жёлтым, с белыми глазами ласточку, держащую в чёрном клюве жёлтый колос, наклонённый вниз, и сидящую на жёлтом кувшине (без ручек), опоясанном дубовой листвой».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования Измалковский район языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Важнейшее природное богатство района — это почва, около 70 % территории района покрыта чернозёмом. Однако долгое время эта территория была практически не освоена из-за опасности набегов кочевников. Только с XVII века началось планомерное заселение территории. Основным занятием местных жителей было и остаётся земледелие. На флаге это отражено изображением ласточки, держащей в клюве жёлтый колос. Ласточка считается символом возрождения, весны и плодородия.

Кроме земледелия одним из основных занятий было гончарное производство. Измалковские горшки, крынки, черепица и кирпич были популярны далеко за пределами района — это показывает жёлтый кувшин. Дубовые листья, опоясывающие кувшин, являются символом не только природных богатств района, но и доблести, в том числе и трудовой.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, красоты и труда.

Чёрный цвет символизирует мудрость, скромность, честность.

Жёлтый цвет (золото) — это цвет урожая, и плодородия, символизирует постоянство, стабильность, уважение.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мира и взаимного сотрудничества.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением ласточки
Флаги с изображением кувшина